een bezigheid of keuze met onzekere uitkomst, zie toeval, kans (statistiek), risico, gevolg of opportuniteit
kansspel, een spel of competitie waarbij mensen raden naar verloop of uitkomst van een vooraf bepaald proces
Carl Gottfried Gok (1869 - 1945), een Duitse zakenman en politicus 
gok, een (vaak schertsend bedoeld) synoniem voor een grote neus

Gelijke Onderwijskansen, in het Vlaamse onderwijs een reeks maatregelen ter verbetering van onderwijsresultaten voor sociaal kwetsbare groepen